Schwenningen ist der Name folgender Orte:

 Schwenningen am Neckar, eine ehemalige Stadt, heute Stadtbezirk von Villingen-Schwenningen im Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Schwenningen (Heuberg), eine Gemeinde im Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Schwenningen (Donau), eine Gemeinde im Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Schwenningen (Neuler), ein Ortsteil der Gemeinde Neuler im Ostalbkreis, Baden-Württemberg, früher zu Rainau im selben Kreis